Zkratka BND může označovat:

 Spolková zpravodajská služba (zkratka německého názvu Bundesnachrichtendienst)
 Brunejský dolar (ISO kód)
 Bank of North Dakota
 Buy Nothing Day

Zkratky